Tămășești se poate referi la:

 Tămășești, Gorj
 Tămășești, Hunedoara
 Tămășești, Maramureș

 Râul Tămășești, Zam
 Râul Tămășești, Sălaj

Vezi și 
 Tamaș (nume de familie)

Toponime românești